Sopper ist der Familienname der folgenden Personen

 Günter Sopper (* 1948), österreichischer Musiker, Lyriker, Komponist und Dirigent
 Josef Muff Sopper (* 1958), österreichischer Musiker und Veranstalter